Trionfo di Bacco e Arianna – tema di varie opere d'arte del Rinascimento
Trionfo di Bacco e Arianna – affresco della galleria Farnese a Palazzo Farnese (Roma), di Annibale Carracci 
Il trionfo di Bacco e Arianna (poesia) – componimento poetico di Lorenzo de' Medici
Il trionfo di Bacco e Arianna – canzone musicata da Angelo Branduardi nell'album Domenica e lunedì (1994)
Il trionfo di Bacco e Arianna – canzone dei Camerata Mediolanense, trasposizione musicale dell'omonimo sonetto di Lorenzo de' Medici